Подводная лодка

 U-156 (1917) — Немецкая подводная лодка, постройки 1916 года, вступила в строй в 1917 году, погибла 1918 году.
 U-156 (1941) — Немецкая подводная лодка, постройки 1941 года, погибла в 1943 году.